Haurowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Michael Haurowitz (1896–1987), tschechisch-amerikanischer Biochemiker